Knapp kan syfta på:

 Knapp – en klädesdetalj
 Knapp (poker) – ett föremål som oftast används inom kortspelet poker
  Knapp (botanik) – en del av ståndare
 Knapp – ett märke eller emblem med nål som kan fästas på kläder, se pin
 Knapp (efternamn) – ett efternamn
 Knapp (auktor) – en auktorsförkortning

Se även
 Kulknappen